Astro (Chileense band), een Chileense indie-rockband
Astro (Japanse band), een Japans noise-project
Astro (Koreaanse band), een Koreaanse boyband
Astro (lied), een lied van het titelloze debuutalbum van The White Stripes uit 1999
Astro (rapper), een Amerikaanse rapper die in 2011 meedeed aan The X-Factor
Astro (RTL), programma van RTL
Astro (The Jetsons), de hond uit de tekenfilmserie The Jetsons 
Astro (UB40), voormalig trompettist/zanger van de band UB40
Astro (2018), Amerikaanse film uit 2018